Tjernitjevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjernitjevo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Chisarja, 
 Tjernitjevo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krumovgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar